Анатолий Барков: Барков, Анатолий Александрович (род. 1948) — член правления ОАО «Лукойл».
 Барков, Анатолий Прокофьевич (род. 1928) — советский футболист.